Женская сборная США по футболу () — команда, представляющая Соединённые Штаты Америки в международных матчах и турнирах по футболу среди женщин. Управляется федерацией футбола США, выступает в конфедерации КОНКАКАФ. Одна из сильнейших сборных в мире. Четырёхкратный чемпион мира (в том числе победитель первого в истории чемпионата мира 1991 года), четырёхкратный олимпийский чемпион и десятикратный обладатель Кубка Алгарве. Единственная сборная, которая стала призёром на всех чемпионатах мира. Сборная США непрерывно занимала первую строчку в рейтинге ФИФА с марта 2008 по декабрь 2014 и снова с июля 2015 года, а также в среднем второе место с 2003 по 2008 год.

История 

Команда сыграла первый матч на турнире под названием Мундиалито () 18 августа 1985 года, где проиграла Италии 0:1.

1990-е 
Первая значимая победа пришла к американкам на чемпионате мира 1991, когда они смогли сломить сопротивление шведок — 3:2. США достаточно уверенно выиграли турнир — повержены Бразилия — 5:0, Япония — 3:0, Китайский Тайбэй — 7:0, Германия — 5:2 и Норвегия — 2:1. Мишель Экерс с 10-ю забитыми мячами стала лучшим бомбардиром турнира, а Карин Дженнингс получила Золотой мяч как лучший игрок на турнире. Перед этим сборная прошлась «катком» по своим соперникам в Золотом кубке КОНКАКАФ с общим счетом 49:0 за 5 матчей (Мексика — 12:0, Мартиника — 12:0, Тринидад и Тобаго — 10:0, Гаити — 10:0, Канада — 5:0), выиграв свой первый титул в истории.

Команда в 1999 году произвела настоящий фурор в своей стране и в мире, ведь благодаря удачному выступлению команды и хорошей организации турнира о женском футболе узнало много людей. На серьёзных турнирах перед этим ЧМ были два кубка КОНКАКАФ и 3-е место на ЧМ 1995, но при этом было выиграно домашнее золото на Олимпиаде-96. В группе соперники были повержены уверенно: по 3:0 — Дания и КНДР, 7:1 — Нигерия. Затем был трудный матч с Германией — 3:2, в числе событий которых Брэнди Честейн, отдав пас вратарю, которая вышла слишком далеко из ворот и не успела догнать мяч, он оказался в воротах. Но вскоре она реабилитировалась, когда после хорошей скидки «расстреляла» ворота немок — 2:1. И затем в финале состоялась самая значимая и памятная победа американского футбола — победа в серии пенальти 5:4 над сборной Китая при основном счёте 0:0. Именно это событие — победа США, привлекло большое внимание зрителей, фанатов и болельщиков со всего мира к женскому спорту, и в частности — к футболу. 10 июля 1999 года, 90 185 человек (рекорд посещаемости для женских соревнований) заполнили стадион «Роуз Боул», чтобы посмотреть финал с участием хозяек и сборной Китая. И вот решающий момент: счёт в серии пенальти 4:4 после спасения вратаря сборной США Брайаны Скарри. Только Брэнди Честейн осталось реализовать 11-метровый, что она с успехом и сделала. Празднование победного гола попало на обложку журнала «Sports Illustrated», а также на главные страницы газет по всему миру.

2000-е 
На кубке мира 2003, Соединенные Штаты нанесли поражение Норвегии со счётом 1:0 в четвертьфинале, но потерпели неудачу со счётом 0:3 во встрече с Германией в полуфинале. В матче за третье место американские девушки победили канадок со счётом 3:1. Эбби Уомбак стала лучшим снайпером команды, поразив трижды ворота соперников; Джой Фосетт и Шеннон Бокс попали в символическую сборную турнира.

На кубке мира 2007 в четвертьфинале США выиграли у Англии 3:0, но затем потерпели самое крупное поражение в истории — 0:4 от Бразилии. Американки в матче за третье место выиграли у Норвегии 4:1. Эбби Уомбак забила 6 голов — лучший результат в команде. Только Кристин Лилли попала в символическую сборную чемпионата.

Также в активе сборной три кубка КОНКАКАФ, два золота и одно серебро на Олимпийских Играх.

2010-е 
В четвертьфинале США выиграли у Бразилии по пенальти 5:3 (2:2 в основное время). Гол Эбби Уомбак на 122-ой минуте, который сравнял счёт был выбран самым лучшим в истории футбола США и женских кубков мира. В полуфинале была повержена Франция 3:1, но в финале проиграли Японии в серии пенальти — 1:3 (2:2). Хоуп Соло была признана лучшим вратарём на турнире, а Эбби Уомбак выиграла Серебряный мяч (приз второго лучшего игрока на турнире).

На Олимпийских Играх 2012 США выиграли в четвёртый раз золото, победив в финале Японию 2:1. За игрой наблюдало 80 203 зрителя на стадионе «Уэмбли», что стало рекордом посещаемости для женского футбола на Олимпиаде Но перед финалом была одержана очень трудная и драматическая победа над сборной Канады — 4:3 в дополнительное время, причём последний мяч забила Алекс Морган на 120+3 минуте. Впервые женская команда выиграла все матчи на Олимпиаде и установила рекорд в 16 забитых мячей.

Национальная лига женского футбола была образована в 2012 году и начала свои матчи через год, проводя соревновательные матчи, в которых могли принимать участие игроки, не проходящие в основной состав сборной. 43-х матчевая беспроигрышная серия длилась у США на протяжении двух лет — началась она победой над шведками со счётом 4:0 на кубке Алгарве 2012, и они же прервали эту серию на том же турнире, но в 2014 году — 0:1

Соединённые Штаты выиграли у Японии 5:2 в финале кубка мира 2015, став первой командой в истории, выигравшей три кубка мира. Карли Ллойд оформила самый быстрый хет-трик в истории турнира. Эбби Уомбак приветствовали продолжительными овациями, ведь этот матч стал для неё последним на кубке мира. В честь победы на кубке мира, команда провела пышный чемпионский парад. Для женских спортивных команд такое мероприятие было первым в истории. «Sports Illustrated» поблагодарил чемпионов достойно, посвятив 25 обложек именно американским девушкам. Президент США Барак Обама пригласил чемпионов в Белый дом, заявив: «Играть как девчонка значит быть лучшим». 16 декабря 2015 года команда проиграла Китаю 0:1, прервав тем самым серию без проигрышей на родной земле, длившуюся 104 игры. Этот матч стал последним для лучшего бомбардира всех национальных сборных — Эбби Уомбак.

На Олимпийских Играх 2016 сборная США дошла до четвертьфинала, где проиграла шведкам в серии пенальти 4:5, основное время 1:1. Итоговое 5-ое место стало для сборной худшим выступлением на Олимпиадах.

В 2019 году на чемпионате мира во Франции женская сборная США в финале победила сборную Нидерландов 2:0, тем самым став четырёхкратными чемпионками мира, упрочив рекорд и завоевав в общем восемь медалей, на каждом из восьми чемпионатов мира.

Достижения 
 Обладатель кубка КОНКАКАФ (7): 1991, 1993, 1994, 2000, 2002, 2006, 2014
 Обладатель кубка Алгарве (10): 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015
 Обладатель кубка Америки (7): 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002
 Победитель турнира четырёх наций (7): 1998, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011
 Обладатель кубка Peace Queen (2): 2006, 2008
 Обладатель кубка Албены: 1991
 Обладатель кубка SheBelieves: 2016
 Победитель турнира наций: 2018
 Победитель турнира немецкой футбольной федерации: 2000
 Обладатель кубка Тихого Океана: 2000
 Обладатель кубка Бразилии: 1996
 Обладатель кубка Северной Америки: 1990
 Обладатель кубка Канады: 1990
 Обладатель кубка Австралии: 2000
 Победитель международного турнира во Франции: 1995
 Обладатель кубка Chiquita: 1994
 Победитель турнира трёх наций: 1994
 Победитель игр доброй воли: 1998
 Обладатель кубка Columbus: 1993

Текущий состав 
Ниже перечислены игроки, которые были включены в заявку сборной США на SheBelieves Cup.

 Игры и голы приведены по состоянию на 21 января 2023 года:

Недавние вызовы

Рекордсмены 
В марте 2004 года Миа Хэмм и Мишель Экерс были включены в список 100 ФИФА.

В декабре 2013 федерацией футбола США был выбран список из 11 лучших игроков всех времён:
 Вратарь: Брайана Скарри;
 Защитники: Брэнди Честейн, Карла Овербек, Кристи Рампоун, Джой Фосетт;
 Полузащитники: Кристин Лилли, Мишель Экерс, Джули Фауди;
 Нападающие: Миа Хэмм, Эбби Уомбак, Алекс Морган.

Спортивное руководство

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 

 

США
Женский футбол в США
Женская сборная США по футболу